Gminy w USA:
 South Harrison (ang. South Harrison Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone
 South Harrison (ang. South Harrison Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Gloucester